Oreck ist der Familienname von:
 Bruce J. Oreck (* 1953), US-amerikanischer Diplomat
 Don Oreck (1930–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Sharon Oreck (* 1955),  US-amerikanische Filmproduzentin